

Biografia 
È il fratello di Justin Hoyte, che ha anche vestito la maglia dei Gunners prima di approdare tra le file del Middlesbrough.

Nel 2007 il Daily Mail lo ha inserito tra i possibili talenti del futuro per la nazionale inglese.

Caratteristiche tecniche 
Può giocare sia come centrale difensivo che come terzino.

Carriera

Club 
Ha cominciato a giocare a nove anni nelle giovanili dell'. Il 10 settembre 2007 firma il suo primo contratto professionistico con l'. Dopo varie cessioni in prestito (Watford, Brighton & Hove, Lincoln City, AFC Wimbledon), nel 2012 viene ceduto a titolo definitivo al Dag & Red. Nel 2014 passa al Gillingham. Nel 2015 viene acquistato a titolo definitivo dal Barnet. Il 15 dicembre 2016 firma per l'Eastleigh.

Nazionale 
Il 5 giugno 2014 ha debuttato con la maglia della Nazionale di Trinidad e Tobago, rifiutando così di giocare per l'Inghilterra, dopo aver giocato nell'Under-16, Under-17, Under-18 e Under-19 della nazionale inglese.

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 1º marzo 2017.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Calciatori inglesi
Calciatori trinidadiani
Nati a Waltham Forest
Calciatori della Nazionale trinidadiana